Frontal puede referirse a:

En Arquitectura, frontal es un paramento que cubre y decora los altares por su frente y costados: frontal (arquitectura).
En Anatomía, frontal puede ser:
Un músculo cutáneo del cráneo: frontal (músculo).
Un hueso del cráneo, en la parte anterosuperior de la cabeza ósea: hueso frontal
Un área de la corteza cerebral, el lóbulo frontal
una región superficial del cráneo : Región frontal
En la Espeleología una linterna que se lleva en la frente de la cabeza: Linterna frontal